Роман Степанович Гладій — сержант окремого загону спеціального призначення НГУ «Азов» Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну в 2022 році. НГУ.

Життєпис

Примітки